Dannemare (plaats), plaats in Denemarken
 Dannemare (parochie), parochie in Denemarken